Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1981 war die zehnte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 
Es wurden 13 Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 22. März in Zolder und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Nürburgring am 20. September statt.

Den Meistertitel gewann Klaus Ludwig auf einem Ford Capri III Turbo mit 215 Punkten. Nach 1979 war dies sein zweiter DRM-Titel. Zweiter wurde Bob Wollek, der 179 Punkte erreichte.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1981